BRD Năstase Țiriac Trophy 2011 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в румынском городе Бухарест и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 17 по 23 сентября. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, располагающуюся в календаре после US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Хуан Игнасио Чела
 в парном разряде —  Хуан Игнасио Чела и  Лукаш Кубот

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Хуан Игнасио Чела (№ 23 в мире на тот момент). Абсолютный чемпион соревнования-2010 в новом розыгрыше принимал участие лишь в одиночном призе, где добрался до полуфинала. Неудачей аргентинца воспользовался второй сеянный турнира — немец Флориан Майер — с пятой попытки выигравший титульный матч на соревновании основного тура ассоциации; обидчик Челы — испанец Пабло Андухар — взял у Майера лишь четыре гейма, проиграв в Бухаресте второй год подряд.

Парный титул розыграли третья и четвёртая команды посева: итальянцы Даниэле Браччали и Потито Стараче оказались чуть сильнее австрийцы Юлиана Ноула и испанца Давида Марреро на решающем тай-брейке финала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Флориан Майер обыграл  Пабло Андухара со счётом 6-3, 6-1.
 Майер с 5-й попытки побеждает в титульном матче соревнования основного тура ассоциации.
 Андухар уступает свой 2-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Даниэле Браччали /  Потито Стараче обыграли  Юлиана Ноула /  Давида Марреро со счётом 3-6, 6-4, [10-8].
 Браччали выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Стараче выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BRD Năstase Țiriac Trophy

 Мировой тур ATP 2011 года
 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Румынии среди женщин 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Румыния
Теннис
Сентябрь 2011 года
2011